

Astronomia
 332 Siri – asteroide della fascia principale

Aziende
Società Italiana Ricerche Industriali (SIRI) – ex impresa del settore chimico di Terni

Geografia
 Siri – isola nel Golfo Persico
 Siris – antico nome del fiume Sinni
 Siri – antica città della Magna Grecia posta tra Policoro e Nova Siri alla foce del fiume Sinni
 Nova Siri – comune italiano in Provincia di Matera

Informatica
 Siri – software basato sul riconoscimento vocale, comparso per la prima volta su dispositivi iOS

Musica
 S!r!  – singolo di Thasup del 2022

Onomastica
 Siri – diminutivo del nome proprio di persona femminile Sigrid
 Siri – cognome italiano

Persone
 Antonio Siri – fantino italiano
 Armando Siri – politico italiano 
 Emilio Pio Siri – medico e politico argentino
 Giuseppe Siri – arcivescovo e cardinale italiano
 María José Siri – soprano uruguaiano
 Nicola Siri – attore italiano
 Román Fresnedo Siri – architetto uruguaiano
 Vittorio Siri – matematico e monaco italiano

Popolazioni 
 Siri – popolazione semitica di origine aramaica

Religione
 Siri – membri della Chiesa ortodossa siriaca
 Siri – membri della Chiesa cattolica sira, suddivisi tra Siri occidentali e Siri orientali

Pagine correlate
 Siris